Sture Svensson kan syfta på bland andra:

* Sture Svensson (1895–1969), skulptör och målare
 Sture Svenson (1913–1976), tecknare och målare
 Sture Svensson (1916–2005), industriman